Бродово — название населённых пунктов в России:

 Бродово — село в Горноуральском городском округе Свердловской области.
 Бродово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.